Яросла́в Альбе́ртович Лино́вский (1818—1846) — профессор кафедры сельского хозяйства Московского университета.

Биография 
Родился в Киевской губернии; происходил из польской дворянской семьи — сын военного. После окончания Уманской гимназии поступил на 2-е (физико-математическое) отделение философского факультета Московского университета, которое окончил в 1836 году со степенью кандидата (во время учёбы за свои сочинения был награждён серебряной и золотой медалями).

Сразу после окончания университета поступил учителем математики и физики во 2-ю Киевскую гимназию. В 1837 году в Киевском университете защитил диссертацию на тему «Критический разбор мнений учёных об условиях плодородия земли» и получил степень магистра ботаники и зоологии, но вскоре после этого вышел в отставку. С 1839 года служил в московской палате государственных имуществ. В 1841 году по заданию министерства составил карту казённых торфяных болот Московской губернии. В том же году по представлению С. С. Уварова он был отправлен за границу для усовершенствования в сельском хозяйстве с содержанием за счёт Московского университета. Прослушал теоретический курс в Гогенгеймском агрономическом институте и в 1844 году вернулся в Москву, где в октябре был определён исполняющим должность экстраординарного профессора на кафедре сельского хозяйства и лесоводства Московского университета.

После защиты в Санкт-Петербургском университете (в Московском университете не было соответствующих специалистов) магистерской диссертации «Критический разбор мнений учёных об условиях плодородия земли с применением общего вывода к земледелию» (26.2.1846), он был утверждён экстраординарным профессором кафедры технологии, сельского хозяйства, лесоводства и архитектуры физико-математического отделения философского факультета Московского университета. В период его заведования кафедрой при ней был открыт сельскохозяйственный кабинет.

В сентябре 1846 года Ярослав Линовский сделал предложение богатой помещице, Елизавете Карлгоф, вдове литератора Вильгельма Карлгофа, скончавшегося пятью годами ранее. Предложение было принято, жених и невеста обручились и был назначен день свадьбы. Однако бракосочетание не состоялось, поскольку Линовский был убит (зарезан) во дворе своего дома  года собственным слугой. Похоронен на Введенском кладбище (участок 12).

Публикации 
Вследствие ранней трагической смерти Линовский оставил очень немного печатных трудов; в их числе:
 Критический разбор мнений ученых об условиях плодородия земли, с применением общего вывода к земледелию. — СПб., 1846. — 130 с. (магистерская диссертация)
 Об окончательном отменении хлебных законов в Англии. — М.: тип. Августа Семена, 1846. — 79 с.
Также он предпринял издание своего курса сельского хозяйства в форме простых, но живых бесед, в которых отстаивал необходимость тесной связи между сельскохозяйственной практикой и наукой — «Беседы о сельском хозяйстве, составляющие курс этой науки, публично преподаваемый в Императорском Московском университете в 1844/45 академическом году Ярославом Линовским» (М.: Унив. тип., 1845. — 2 т.).

Он не был сторонником «подражания Западу», указывая на своеобразие каждой конкретной территории, её природных, климатических и культурных условий земледелия.

В магистерской диссертации  Я. А. Линовский подверг критике гумусовую теорию питания растений; точку зрения о зависимости плодородия почвы от наличия в ней перегнойно-кислых средних солей, растворимых в воде; «азотную школу» французских исследователей; теорию Ю. Либиха о минеральном питании растений (за недооценку значения органических веществ и «внешних» факторов природы — воздуха, воды и температуры). Близко подошёл к современному пониманию плодородия почвы и путей его увеличения и поддержания.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Выпускники Уманской гимназии
Профессора Императорского Московского университета
Агрономы XIX века
Похороненные на Введенском кладбище
Жертвы убийств
Педагоги Российской империи
Ботаники Российской империи
Зоологи Российской империи
Биологи Российской империи